

Codici 
 NEN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whitehouse Olf Usn (Stati Uniti)

Fumetti
 Nen  – immaginaria "energia spirituale" presente nel manga e anime Hunter × Hunter

Geografia
Nen  – fiume della Cina

Sigla 
 Royal Netherlands Standardization Institute